1. division 2016/2017 var den 21:a säsongen av 1. division. Ett lag flyttades upp medan två fick kvala, två lag flyttades ner.

Lag och arenor

Tabeller

Poängtabell

Resultattabell

Kvalspel

Se även
 Superligaen 2016/2017

Källor
 DBU.dk
 danskfodbold.com

2016 i Danmark
2017 i Danmark
Fotbollssäsongen 2016/2017
2016/2017